Frans van der Beek (journalist) (1947), Nederlands journalist en conceptbedenker
 Frans van der Beek (nieuwslezer) (1962), nieuwslezer bij het Algemeen Nederlands Persbureau